Scrobipalpula absoluta är en fjärilsart som beskrevs av Edward Meyrick 1917. Scrobipalpula absoluta ingår i släktet Scrobipalpula och familjen stävmalar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Bildgalleri

Källor 

Stävmalar
absoluta